Los términos Sarandí o Sarandi pueden referir a:

 Phyllanthus sellowianus, arbusto sudamericano.
 Cephalanthus sarandi, arbusto sudamericano.
 Sarandí, localidad argentina, en la provincia de Buenos Aires.
 Sarandí del Yí, localidad uruguaya en el Departamento de Durazno.
 Batalla de Sarandí, batalla de independencia uruguaya librada el 12 de octubre de 1825 en el departamento de Florida.
 Arsenal de Sarandí, club de fútbol argentino.
 Radio Sarandí, emisora de radio uruguaya.
 Compañía Papelera Sarandí, compañía argentina.
 Sarandi, municipio de Brasil, en el Estado de Río Grande do Sul.
 Sarandi, municipio de Brasil, en el Estado de Paraná.

Otros 
 Sarandí Grande''.